Лито́вское генера́л-губерна́торство — военно-административная единица в Российской империи.

История 
Литовское (Гродненское) генерал-губернаторство учреждено 30 октября 1794 года именным Указом императрицы Екатерины II, данным первому генерал-губернатору князю Репнину. Постоянной должности помощника генерал-губернатора учреждено не было, и помощники генерал-губернаторов назначались каждый раз по особому высочайшему повелению. Первым центром генерал-губернаторства стало Гродно. После третьего раздела Речи Посполитой местом пребывания генерал-губернатора назначено Вильно.

В состав генерал-губернаторства входили:
 Виленская губерния (с 1797 года — Литовская губерния слиянием со Слонимской; с 1801 года Виленская выделена обратно под названием — до 1840 года — Литовско-Виленской);
 Ковенская губерния (с 1842 года);
 Слонимская губерния (с 1797 года — Литовская губерния слиянием с Виленской, с 1801 года выделена обратно под названием — до 1840 года — Литовско-Гродненская, затем Гродненская губерния).

С 1842 года генерал-губернаторство включало 3 губернии — Виленскую, Гродненскую и Ковенскую.

В 1912 году генерал-губернаторство упразднено.

Органы власти

Генерал-губернаторы

Помощники генерал-губернатора по гражданской части

Примечания

Ссылки 
 Губернии Российской империи. История и руководители. 1708—1917